Moguer kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Moguer (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Huelva, 
 Moguer (kommun), Andalusien, Provincia de Huelva, 

Robotskapade Spanienförgreningar